Die National Ligaen ist die höchste Liga in der Sportart American Football in Dänemark. Die Liga besteht seit 1988 und wird von der Danish American Football Federation betrieben.

Modus 
Bis zur Saison 2019 spielten in der National Ligaen meist acht Teams. Nach der regulären Saison spielten die Teams auf den Plätzen drei bis sechs in sogenannten Wildcard-Play-offs zwei Halbfinalplätze aus, wo sie auf die beiden bestplatzierten Teams trafen. Die Sieger der Halbfinalpartien spielten im Mermaid Bowl die Meisterschaft aus.

Die Saison 2020 wurde mit fünf Mannschaften verkürzt ausgetragen. Die besten vier Mannschaften zogen direkt ins Halbfinale ein, das jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen wurde. Seit der Saison 2021 traten nur vier Teams an.

Mannschaften

Saison 2022 

 Aalborg 89ers
 Copenhagen Towers
 Søllerød Gold Diggers
 Triangle Razorbacks

Ehemalige Teams 

 Aarhus Tigers
 Avedøre Monarchs
 Copenhagen Vikings
 Herning Hawks
 Kronborg Knights
 Odense Swans
 Roskilde Kings

Mermaid Bowl

Alle bisherigen Endspiele

Erfolgreichste Teams 

1 Einen Vize-Titel unter dem Namen Greve Monarchs

Weblinks 
 National Ligaen (offizielle Seite)

Einzelnachweise 

American-Football-Liga
American-Football-Wettbewerb in Dänemark
Erstveranstaltung 1988
Sportveranstaltung in Dänemark